Morath ist der Familienname folgender Personen:

 Adelheid Morath (* 1984), deutsche Radsportlerin
 Albrecht Morath (1880–1942), deutscher Politiker (DVP)
 Inge Morath (1923–2002), österreichische Fotografin

 Joseph Anton Morath (1761–1831), deutscher Maler
 Kurt Morath (* 1984), tongaischer Rugby-Union-Spieler
 Petra Morath-Pusinelli (* 1967), deutsche Organistin
 Walter Morath (1918–1995), Schweizer Kabarettist
 Wolfram Morath-Vogel (* 1956), deutscher Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Robert Moraht (1884–1956), deutscher Marineoffizier 
 Morat